Ко́лосов (Ко́лосова) — русская фамилия. Известные носители:

Колосов

А 
 Колосов, Александр Александрович (1862—1937) — русский и советский гистолог.
 
 Колосов, Анатолий Алексеевич (1928—2005) — советский, российский журналист.
 Колосов, Алексей Андреевич (род. 2002) — белорусский хоккеист.
 Колосов, Андрей Сергеевич (род. 1987) — российский художник.
 Колосов, Арсений Леонидович (1928—1995) — заслуженный лётчик-испытатель СССР.

В 
 Колосов, Валерий Александрович (род. 1947) — советский и украинский промышленный деятель.
 Колосов, Валерий Сергеевич (1941—2017) — советский и российский актёр.
 
 
 
 Колосов, Владимир Андреевич (1926—1998) — полный кавалер ордена Славы

Г—Ю 
 
 
 Колосов, Григорий Никифорович (1926 — ?) — советский футболист, тренер.
 Колосов, Гурий Васильевич (1867—1936) — русский и советский математик и инженер.
 Колосов, Дмитрий Владимирович (Джонс Коуль) — российский писатель-фантаст.
 
 Колосов, Константин Петрович (?—1888) — русский актёр.
 
 Колосов, Марк Борисович (1904—1989) — советский писатель и драматург.
 Колосов, Митрофан Алексеевич (1839—1881) — русский филолог.
 
 
 
 
 
 Колосов, Стахий Иванович (1757—1831) — протоиерей Петропавловского собора, член Санкт-Петербургкой академии наук.
 Колосов, Юлий Михайлович (1892—1943) — советский энтомолог.
 Колосов, Юрий Михайлович (1934—2015) — советский и российский юрист, специалист по международному праву.



Составные фамилии 
 Степанов-Колосов, Константин Федорович (1894—1962) — режиссёр театра.

Примечания

См. также 
 «Андрей Колосов» — повесть Ивана Тургенева, впервые опубликованная в журнале «Отечественные записки» (№ 11, 1844 год)
 Большой Колосов переулок — прежнее название Большого Сухаревского переулка в Москве